L'arbitrage peut désigner :
 en sport, l'action d'arbitrer une rencontre ;
 en sport, une procédure d'arbitrage fixe certains salaires de joueurs ;
 en finance, une opération qui assure un profit strictement positif sans risque. Voir Arbitrage (finance) ;
 en droit, un mode alternatif de résolution des conflits, dans lequel un arbitre intervient. Voir Arbitrage (droit) ;
en droit québécois, l'arbitrage de griefs a pour fonction est de trancher les litiges concernant l'interprétation ou l'application d'une convention collective. 
 en économie, la décision par laquelle on choisit le meilleur compromis entre des objectifs contradictoires. Voir Arbitrage (économie) (et Rationalité économique).

 Arbitrage est un film de 2012.